Wojtasik ist der Familienname folgender Personen:
 Damian Wojtasik (* 1990), polnischer Beachvolleyballspieler
 Piotr Wojtasik (* 1964), polnischer Jazzmusiker